Rex Sellers ist der Name folgender Personen:

* Rex Sellers (Cricketspieler) (* 1940), australischer Cricketspieler
 Rex Sellers (Segler) (* 1950), neuseeländischer Segler